De celebesdwergsperwer (Accipiter nanus) is een roofvogel uit de familie van de havikachtigen (Accipitridae).

Verspreiding en leefgebied 
Deze soort is endemisch op het Indonesische eiland Celebes.

Havikachtigen
Endemisch dier uit Celebes
IUCN-status niet bedreigd